IEA steht für:
 Institute of Economic Affairs, marktliberale Denkfabrik
 Integrated Environmental Assessment, integrierte Bewertungsverfahren der Umweltwissenschaften
 Inter European Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft laut ICAO-Code
 International Association for the Evaluation of Educational Achievement
 International Electrical Association, Dachorganisation eines internationalen Elektrokartells
 International Epidemiological Association
 Internationale Energieagentur der OECD

IEA